Shootout peut désigner :

Jeu vidéo 
 Shootout!, un jeu de tir sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey, commercialisé avec le périphérique appelé  ;
 Shootout, un jeu vidéo édité en 1985 par Data East.

Musique 
 Shootout, le quatrième album du groupe The Mother Hips.